Blanton ist der Familienname folgender Personen:

 Albert J. Blanton (19./20. Jh.), US-amerikanischer Colonel und Whiskyhersteller; siehe Blanton’s
 Brad Blanton (* 1940), US-amerikanischer Autor
 Carsie Blanton (* 1985), US-amerikanische Sängerin
 Cy Blanton (1908–1945), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dain Blanton (* 1971), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 Jimmy Blanton (1918–1942), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Joe Blanton (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kirby Bliss Blanton (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Ray Blanton (1930–1996), US-amerikanischer Politiker
 Ricky Blanton (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thomas Edwin Blanton Jr. (1938–2020), US-amerikanischer Rassist und Terrorist
 Thomas L. Blanton (1872–1957), US-amerikanischer Politiker
 Tyler Blanton (* 1981), US-amerikanischer Jazzmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blanton (Alabama), im Lee County
 Blanton (Arkansas), im Crittenden County
 Blanton (Florida), im Pasco County
 Blanton (Georgia), im Lowndes County
 Blanton (Mississippi), im Sharkey County
 Blanton (Oklahoma), im Garfield County
 Blanton (Tennessee), im Cannon County – nicht mehr existent
 Blanton (Hill County, Texas)
 Blanton (Runnels County, Texas)
 Blanton Acres, im Bibb County, Georgia
 Blanton Crossing, im Hanover County, Virginia
 Blanton Flats, im Jackson County, Kentucky

Sonstiges:
 Blanton Lake, See im Pasco County, Florida
 Blanton Copper Mine, Mine im Washington County, Missouri
 Blanton Limonite Bank, Mine im Washington County, Missouri
 Blanton Specular Iron Bank, Mine im Washington County, Missouri

im NRHP gelistete Objekte:
 Blanton Archeological Site, in Oil Springs, Kentucky (ID-Nr. 75000782)
 Blanton Log House, in Los Ojos, New Mexico (ID-Nr. 85000778)
 Blanton School, in Wolfe City, Texas (ID-Nr. 06000823)
 M. E. Blanton House, in Aloha, Oregon (ID-Nr. 89000123)
 Thomas L. Blanton House, in Abilene, Texas (ID-Nr. 92000234)
 Blanton-Crutcher Farm, in Frankfort, Kentucky (ID-Nr. 75000757)